Corophium är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1806. Enligt Catalogue of Life ingår Corophium i familjen Corophiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Corophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Corophium